Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Jimmy Connors 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 John McEnroe (Campione)
 Jimmy Connors (finale)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Assente
 Harold Solomon (semifinali)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 John Sadri (quarti di finale)

 Victor Amaya (terzo turno)
 Stan Smith (primo turno)
 Ivan Lendl (terzo turno)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Tim Gullikson (primo turno)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1980